Petar III. može biti:
Petar III., ruski car
Petar III., portugalski kralj
Petar III. Aleksandrijski, patrijarh